Angelo Orlando ist der Name folgender Personen:

* Angelo Orlando (Schauspieler) (* 1962), italienischer Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur
 Angelo Orlando (Fußballspieler) (* 1965), italienischer Fußballspieler und -trainer